Carlo Antonio Casnedi – teologo e gesuita italiano
 Raffaele Casnedi – pittore e docente italiano
 Palazzo Casnedi – edificio storico di Milano